Иван Фёдорович Андрианов (Ваня Андрианов) (29 января 1927, деревня Ново-Михайловское, Боровский район, Калужская область — 23 февраля 2022) — советский пионер-герой, совершивший воинский подвиг в 14 лет в период Великой Отечественной войны. Орденом Красной Звезды награждён по представлению командующего 33-й армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. Почётный гражданин города Балабаново (2013), Почетный гражданин Боровского района (2017), Почётный гражданин Калужской области (2022).

Биография 
Родился 29 января 1927 года в деревне Ново-Михайловское Боровского района Калужской области. До начала Великой Отечественной войны Ваня Андриянов окончил 4 класса в своей деревне, затем учился в Ермолинской школе. В октябре 1941 года деревня Ново-Михайловское Боровского района была оккупирована фашистами, они находились в зданиях школы и в жилых домах, а свои огневые точки, в том числе пулемёты в сараях, стоявших вдоль деревни, расположили на высоком берегу реки Протвы, об этом было известно Ване Андриянову и другим деревенским ребятам. Советские бойцы 33-й армии 28 декабря освободили деревню Лапшинку, продвигаться воинам нужно было вперёд для освобождения советской земли от немецких захватчиков через Ванину деревню Ново-Михайловскую, бойцы появились на заснеженном поле у реки в белых маскировочных халатах, их заметил Иван Андриянов. Для фашистов, которые скрывались в сараях, бойцы были видны как на ладони, и Ваня под пулемётные фашистские выстрелы, рискуя своей жизнью, бросился через поле навстречу советским воинам, чтобы предупредить красноармейцев об опасности. Ни одна вражеская пуля не достигла юного пионера, и Ваня добрался до отряда, предупредил бойцов и провёл их в обход немецких укреплений, части 113-й стрелковой дивизии 33-й армии обошлись без потерь и освободили Ванину деревню Ново-Михайловскую. За этот героический поступок Ивана Фёдоровича Андрианова командующий 33-й армией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов лично наградил орденом Красной Звезды. О подвиге Ивана Андриянова узнала вся страна, есть фотография, на которой генерал-лейтенант М. Г. Ефремов, полковой комиссар Ф. С. Вишневецкий и полковник Н. Л. Бунин беседуют с пионером-героем, также его личную фотографию печатали все газеты. Ивана пригласили в Москву вместе с полковником Н. Л. Буниным, Ваня Андриянов выступил на Всесоюзном радио в передаче «Пионерская зорька», о его подвиге советские школьники читали в учебнике «Родная речь» для 2 класса. Когда Ваня Андриянов находился в Москве, он жил у известной оперной певицы А. В. Неждановой.

После завершения Великой Отечественной войны Иван Фёдорович окончил в 1946 году Военно-морское авиационно-техническое училище имени В. М. Молотова, до 1954 года служил в Крыму в авиации Черноморского флота, затем в 1954—1999 годах работал на оборонно-промышленном предприятии «Коммунар». С 1999 года Иван Фёдорович — на пенсии, жил с женой Антониной Алексеевной в своей деревне Ново-Михайловской, в том же самом доме, в котором жил с семьёй до войны. У Ивана Фёдоровича и Антонины Алексеевны есть дочь Татьяна, кандидат в мастера спорта по конькам.

Иван Фёдорович Андрианов награждён орденом Красной Звезды, многими орденами и медалями и всеми юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., в 2013 году ему присвоено звание почётный гражданин города Балабаново. 17 февраля 2022 года решением Законодательного Собрания он также стал почётным гражданином Калужской области.

Скончался 23 февраля 2022 года.

Награды 
 Орден «Красная звезда»
 Медаль «За победу над Германией»
 Юбилейная медаль «XXX лет Советской армии и флота»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»
 Медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
 Нагрудный знак Министерства авиационной промышленности СССР «Отличник качества»
 Орден «Знак Почёта»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»
 Орден «Октябрьская революция»
 Орден Отечественной войны II степени
 Знак «Ударник одиннадцатой пятилетки»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»
 Памятный знак «60 лет битвы за Москву»
 Юбилейная медаль «65 лет Калужской области»
 Все юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 Почётный гражданин города Балабаново (Решение Городской Думы от 23.05.2013 № 20-д)
 Почётный гражданин Боровского района (Решение Районного Собрания от 26.01.2017 № 1)
 Почётный гражданин Калужской области (Постановление Законодательного собрания от 17.02.2022 № 402)

Память 

 В городе Балабаново одна из улиц носит название Пионера-героя Вани Андрианова (2019).
 Памятная доска установлена на доме в д. Новомихайловское, где проживал Иван Фёдорович Андрианов (открыта 2022).
 Именной автобус «Пионер-герой Иван Андрианов» курсирует по маршруту «Балабаново — Боровск» (2020).

Примечания

Ссылки 
 Юрий Нечаев. Ваня Андрианов
 Подвиг пионера
 Ваня из Новомихайловского, пионер-герой
 Пионер-герой — Ваня Андрианов
 

Пионеры-герои
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Дети, награждённые государственными наградами
Почётные граждане Балабаново
Почётные граждане Калужской области